Emel ist ein türkischer weiblicher Vorname arabischer Herkunft () mit der Bedeutung „Wunsch“, „Hoffnung“, „Ziel“, der vereinzelt auch als Familienname vorkommt.

Namensträger

Vorname 

 Emel Sayın (* 1945), türkische Sängerin und Schauspielerin 
 Emel (Sängerin) (* 1974), Schweizer Soulsängerin mit türkischen Wurzeln
 Emel Aydoğdu (* 1990), türkisch-kurdische Theaterregisseurin in Deutschland
 Emel Heinreich (* 1962), österreichisch-türkische Regisseurin und Autorin
 Emel Mathlouthi (* 1982), tunesische Sängerin und Songwriterin
 Emel Şanlı-Kırçın (* 1993), türkische Sprinterin und Hürdenläuferin
 Emel Etem Toschkowa (* 1958), bulgarisch-türkische Politikerin
 Emel Zeynelabidin (* 1960), deutsch-türkische Frauenrechtlerin

Familienname 
 Alexander Emel (1897–1936), deutscher Politiker (KPD)
 Muhammed Emel (* 1995), türkischer Fußballspieler

Weiteres Auftreten 
 Altyn-Emel-Nationalpark, Nationalpark in Kasachstan
 Emel (Zeitschrift), britische Lifestyle-Zeitschrift für Muslime in England
 Emel war das Pseudonym, unter dem Abraham Gumbel publizierte.

Einzelnachweise 

Weiblicher Vorname
Familienname
Türkischer Personenname